Паулик () — фамилия словацко-чешского происхождения. Известные носители:

 Паулик, Иосиф (1860—?) — чешский славист и литературный критик.
 Паулик, Йохан (род. 1975) — словацкий порноактёр, модель, оператор.
 Паулик, Франтишек (1866—1940) — австрийский и польский военный.